Cette liste recense l'historique des taux de taxe d'habitation voté par les départements entre 2001 et 2010. Dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle, la taxe d'habitation n'est plus versée au profit des départements depuis 2011. Sa part est transférée au secteur communal (communes et Établissements publics de coopération intercommunale).

Voir aussi

Articles connexes 
 Fiscalité française, Finances locales en France
 Cadastre de France
 Impôts locaux en France • Taxe foncière • Taxe d'habitation • Taxe professionnelle • Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
 Valeur locative cadastrale

Liens externes 
 Source officielle

Fiscalité en France